Dualismo jurídico es una teoría que afirma que no existe un único sistema jurídico sino que existen dos completamente separados e independientes: el derecho internacional y el derecho interno. Tanto uno como el otro rigen distintos ámbitos y distintos sujetos, mientras que el derecho internacional rige las relaciones Estado-Estado; el derecho interno rige las relaciones Estado-Individuos.

Véase también 
 Realismo jurídico

Dualismo
Derecho internacional
Diplomacia
Filosofía del Derecho